O Grêmio Atlético Glória foi um clube brasileiro de futebol, da cidade de Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul. Suas cores eram vermelho e branco.

História 
Em 18 de junho de 1933, foi fundado o Sport Club Juvenil. Este clube alterou sua denominação para Glória Foot-Ball Club em 7 de setembro daquele ano.

Em março de 1942, o Glória Foot-Ball Club fundiu-se ao Grêmio Atlético Carazinhense, originando o Grêmio Atlético Glória.

No dia 1º de julho de 1970, o Glória deixou de existir ao unir-se ao rival Veterano Futebol Clube para formar o Clube Atlético Carazinho.

Títulos

Estaduais 
 : 1956.
 Campeonato Citadino de Carazinho: 15 vezes (1944, 1945, 1946, 1947,  1949, 1950, 1951, 1952, 1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 1963 e 1965).

Clubes de futebol do Rio Grande do Sul
Clubes de futebol fundados em 1933
Esporte de Carazinho